McClellan es un apellido. Puede referirse a:
Personas
 George Brinton McClellan (1826–1885), militar y político estadounidense.
Geografía
 McClellan, municipio en Dakota del Norte.
 McClellan, municipio en Illinois.
 McClellan, municipio en Indiana.
Varios
 Aeropuerto McClellan-Palomar en Carlsbad, California. 
 Base de la Fuerza Aérea McClellan en el condado de Sacramento, California.
 Clarisse McClellan, un personaje de la novela Fahrenheit 451 de Ray Bradbury.